Schloss Heimbach steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Heimbach
 Neues Schloss Heimbach

Siehe auch:
 Burg Hengebach in der Stadt Heimbach (Eifel), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen